The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart (на български език: Посредник между главата и ръцете трябва да бъде сърцето) е тринадесети студиен албум на хевиметъл групата Sepultura, който е издаден на 25 октомври 2013 г. от Nuclear Blast. Записан е в САЩ, за пръв път от Against (1998) насам.

Състав 
 Дерик Грийн – вокали
 Андреас Кисер – китара
 Пауло Джуниър – бас
 Елой Касагранде – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница 

Музикални албуми от 2013 година
Албуми на Сепултура